Открытый чемпионат провинции Цзянси 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с хардовым покрытием.

Турнир-2015 является 2-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам серии WTA 125K.

Соревнования проходили в Наньчане с 27 июля по 2 августа 2015 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 25 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Елена Янкович впервые за 30 месяцев победила в финале одиночного турнира ассоциации, Чжан Кайчжэнь — впервые за 33 месяца достигла финальной стадии.
 Впервые в карьере Янкович сыграла на турнире серии WTA 125.

Парный разряд

Факты 
 Чжан Кайчжэнь с 3-й попытки побеждает в финале парного турнира серии WTA 125.
 Чжэн Сайсай впервые за 46 месяцев побеждает в финале парного турнира ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат провинции Цзянси
 WTA 125K series

Ссылки 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Китай
Теннис
Июль 2015 года
Август 2015 года
2015